Steffensen ist der Familienname folgender Personen:

 Asmus Steffensen (1783–1850), deutscher Pädagoge
 Ingeborg Steffensen (1888–1964), dänische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Jens Steffensen (* 1950), dänischer Fußballspieler
 John Steffensen (* 1982), australischer Leichtathlet
 Jørn Steffensen (* 1944), dänischer Moderner Fünfkämpfer
 Karl Steffensen (1816–1888), deutscher Philosoph
 Peter Steffensen (* 1979), dänischer Badmintonspieler
 Roy Steffensen (* 1980), norwegischer Politiker
 Wilhelm Steffensen (1889–1954), norwegischer Turner

Siehe auch:
 Stephensen